Variedade (biologia) — na escala taxonômica, um nível inferior ao de espécie
 Variedade (matemática) — generalização da ideia de superfície